Košutići je lahko:
 Košutići, Hrvaška
 Košutići, Črna gora